Autostrada A35 – autostrada francese
 Autostrada A35 – autostrada italiana